Японская футбольная лига 2010 — 14-й сезон третьей по значимости футбольной лиги и 12-й сезон Японской футбольной лиги в нынешнем её формате. Начался чемпионат 14 марта и завершился 28 ноября 2010 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или вылетевшие в Японскую футбольную лигу сезона 2010 
Следующие клубы вышли в Японскую футбольную лигу из Региональных лиг Японии:
 Тотиги Ува
 Цвайген Канадзава
 Мацумото Ямага

Клубы, покинувшие Японскую футбольную лигу перед сезоном 2010 

Следующие клубы вышли в Дивизион 2 Джей-лиги из Японской футбольной лиги:
 Китакюсю

По итогам сезона 2009 Японскую футбольную лигу покинул следующие клубы:
 Кария
 Мицубиси Моторс Мидзусима

Команды

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Японии по футболу 2010
Вторая лига Японии по футболу 2010

Ссылки 
 Официальный сайт Японской футбольной лиги  

Япония
2010
Спорт в Японии в 2010 году